BLAK steht für:
 Bahnhof Berlin-Lankwitz (DS100-Code)

Blak ist der Familienname folgender Personen:
 Henrik Blak, dänischer Rapper und Songschreiber
 Kristian Blak (* 1947), dänisch-färöischer Pianist und Komponist

Siehe auch:
 BLÄK

Abkürzung